АИТ — аббревиатуры:

 АИТ — автономный инвертор тока.
 АИТ — аутоиммунный тиреоидит.
 АИТ — кафедра автоматики и информационных технологий УГТУ-УПИ.

См. также 
 АиТ — журнал «Автоматика и телемеханика»
 AIT — Международный туристский альянс (Alliance internationale de tourisme)